Єлгава — місто в Латвії.
 Єлгава (футбольний клуб) — латвійський футбольний клуб із однойменного міста.
 Єлгава I — залізнична станція в однойменному місті.

Див. також 
 Єлгавський край
 Єлгавський повіт

Багатозначні терміни